Kauffmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Angelika Kauffmann (1741–1807), schweiisk konstnär
 Friedrich Kauffmann (1863–1941), tysk filolog
 Fritz Kauffmann (1855–1934), tysk dirigent, kompositör och musikpedagog
 Fritz Kauffmann (1899–1978), tysk-dansk bakteriolog
 Fritz Alexander Kauffmann (1891–1945), tysk pedagog och skriftställare
 Heinrich Kauffmann (1819–1905), dansk militär
 Henrik Kauffmann (1888–1963), dansk diplomat
 Henrik von Kauffmann
 Hermann Kauffmann (1808–1889), tysk målare
 Hugo Kauffmann  (1844–1915), tysk målare
 Konstantin von Kauffmann (1818–1882), rysk general
 Nicholas Kauffmann (1620–1687), tysk matematiker med efternamnet latiniserat till "Mercator"
 Wilhelm Kauffmann (1821–1892), dansk militär

Se även 
 Kauffman
 Kaufman (olika betydelser)
 Kaufmann

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken